Arndt kan som auktorsförkortning betyda:

 Walter Arndt
 Charles Homer Arndt

Robotskapade auktorsförkortningar